Název Tyršova má mnoho ulic v různých městech, městysech a obcích České republiky: 

 Tyršova (Benešov): je ulice ve městě Benešov, okres Benešov, Středočeský kraj. 
 Tyršova (Brno): je ulice ve městě Brno, Jihomoravský kraj.
 Tyršova (Čáslav): je ulice ve městě Čáslav, okres Kutná Hora, Středočeský kraj.
 Tyršova (Čeperka): je ulice v obci Čeperka, okres Pardubice, Pardubický kraj.
 Tyršova (Dobřichovice): je ulice ve městě Dobřichovice, okres Praha-západ, Středočeský kraj.
 Tyršova (Děčín): je ulice ve statutárním městě Děčín, Ústecký kraj.
 Tyršova (Jičín): je ulice ve městě Jičín, okres Jičín, Královéhradecký kraj.
 Tyršova (Jihlava): je ulice ve statutárním městě Jihlava, Kraj Vysočina.
 Tyršova (Kolín): je ulice ve městě Kolín, okres Kolín, Středočeský kraj.
 Tyršova (Kouřim): je ulice ve městě Kouřim, okres Kolín, Středočeský kraj.
 Tyršova (Kutná Hora): je ulice ve městě Kutná Hora, okres Kutná Hora, Středočeský kraj.
 Tyršova (Letohrad): je ulice ve městě Letohrad, okres Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj.
 Tyršova (Městec Králové): je ulice ve městě Městec Králové, okres Nymburk, Středočeský kraj.
 Tyršova (Nymburk): je ulice ve městě Nymburk,  okres Nymburk, Středočeský kraj.
 Tyršova (Pečky): je ulice ve městě Pečky, okres Kolín, Středočeský kraj.
 Tyršova (Plaňany): je ulice ve městě Plaňany, okres Kolín, Středočeský kraj.
 Tyršova (Poděbrady): je ulice ve městě Poděbrady, okres Nymburk, Středočeský kraj.
 Tyršova (Praha): je ulice v Praze 2.
 Tyršova (Pňov-Předhradí): je ulice v obci Pňov-Předhradí, okres Kolín, Středočeský kraj.
 Tyršova (Přelouč): je ulice ve městě Přelouč, okres Pardubice, Pardubický kraj.
 Tyršova (Ratboř): je ulice ve městě Ratboř, okres Kolín, Středočeský kraj.
 Tyršova (Sadská): je ulice ve městě Sadská, okres Nymburk, Středočeský kraj.
 Tyršova (Slatiňany): je ulice ve městě Slatiňany,  okres Chrudim, Pardubický kraj.
 Tyršova (Škvorec): je ulice ve městysu Škvorec, okres Praha-východ, Středočeský kraj.
 Tyršova (Týnec nad Labem): je ulice ve městě Týnec nad Labem, 
 Tyršova (Uhlířské Janovice): je ulice ve městě Uhlířské Janovice, okres Kutná Hora, Středočeský kraj.
 Tyršova (Velký Osek): je ulice v obci Velký Osek, okres Kolín, Středočeský kraj.
 Tyršova (Žiželice): je ulice v obci Žiželice, okres Kolín, Středočeský kraj.

Související články 
 Tyršovo nábřeží
 Tyršovo náměstí